Nom de dos gran visirs otomans:
 Abaza Damad Siyavuş Paşa, 1651 i 1656
 Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa, 1687-1688